Die Abkürzungen N57, N 57 oder N-57 bezeichnen unter anderem:

 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW N57
 einen niederländischen Autoweg, siehe Rijksweg 57
 ein Modell des früheren polnischen Kraftfahrzeugherstellers ZSD Nysa
 ein britisches U-Boot der Thames-Klasse, siehe HMS Severn
 eine Nationalstraße in Belgien, siehe Liste der Nationalstraßen in Belgien
 eine Buslinie, siehe Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart
 eine Nationalstraße in Luxemburg, siehe Route Nationale 57 (Luxemburg)
 eine Nationalstraße in Frankreich, siehe Route nationale 57
 eine Version eines sowjetischen Jagdflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Jakowlew Jak-3
 die Nummer des Naturschutzgebiets Conower Werder, siehe Liste der Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern

Abkürzung